L'édition masculine 2014 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 15 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants 
 David Ferrer, tête de série numéro 1, déclare forfait pour le tournoi. Il est remplacé par l'Italien Paolo Lorenzi.
 Roberto Bautista-Agut remporte le tournoi en simple en battant Benjamin Becker en finale. Il emporte ainsi son premier titre ATP.
 En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău s'imposent en finale face à Santiago González et Scott Lipsky. Ils emportent leur  ensemble, le  pour le Néerlandais et le  pour le Roumain.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2014)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Bois-le-Duc
Sport aux Pays-Bas en 2014
Tennis en juin 2014